Кататермометр — это прибор, применяемый для определения небольших скоростей движения воздуха в гигиенических исследованиях.

Кататермометр представляет собой спиртовой термометр, объём сосуда которого 6 см³, а длина капиллярной трубки — 20 см. Кататермометр снабжен шкалой с делениями от 35 до 38°. Средняя величина (36,5°) равна температуре человеческого тела.

Измерительные приборы